Austria:
 Heuberg – pałac

Niemcy:
 Heuberg – dzielnica Herrieden
 Heuberg – szczyt w Alpach Chiemgawskich

Inne:
 Heuberg – obóz
 Heuberg – poligon

Zobacz też:
 Schwarzwald-Baar-Heuberg